Крамарж () — чешская фамилия. Известные носители:

 Крамарж, Карел (1860—1937) — чешский политический деятель, первый премьер-министр независимой Чехословакии (1918—1919).
 Крамарж, Франтишек Винценц (1759—1831) — чешский композитор.